Niemcy:
 Bauerbach – dzielnica Bretten
 Bauerbach – dzielnica Marburga
 Bauerbach – dzielnica gminy Grabfeld w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen